Holger Nurmela, švedski hokejist, * 28. oktober 1920, Stockholm, Švedska, † 1. marec 2005, Stockholm.

Nurmela je igral za klube Hammarby IF, AIK IF in Saltsjöbadens IF v švedski ligi. Trikrat je osvojil naslov državnega prvaka, v sezonah 1948/49 in 1949/50 je bil prvi strelec lige.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil eno bronasto medaljo, in dveh svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje. Za reprezentanco je odigral 153 tekem, dosegel pa 111 golov.

Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Hammarby IF
| Švedska 2. liga
| 38/39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska 2. liga
| 39/40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska 2. liga
| 40/41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 41/42
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 42/43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 44/45
|
|
| 18
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 45/46
|
|
| 22
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 46/47
|
|
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 47/48
|
|
| 11
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 48/49
|
|
| 15
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 49/50
|
|
| 19
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 50/51
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 51/52
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 52
|
| 7
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saltsjöbadens IF
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saltsjöbadens IF
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 7
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saltsjöbadens IF
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 132
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 132
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1948
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1952
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1956
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Hammarby IF
Hokejisti AIK
Hokejisti Saltsjöbadens IF
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih